

Patronyme 

Amy Finkelstein (1973- ), professeur d'économie américain.
Frederika Amalia Finkelstein (1991- ), femme de lettres française.
 (1885-1938), chimiste allemand, découvreur de la Réaction de Finkelstein.
Israël Finkelstein (1949- ), archéologue israélien, directeur de l'Institut d'Archéologie de l'Université de Tel-Aviv et coresponsable des fouilles de Megiddo .
Lucien Finel, né Lolek Finkelstein (1928-2013) résistant, journaliste et homme politique français.
Maxime Litvinov, né Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein (1876-1951), révolutionnaire et diplomate soviétique.
Norman G. Finkelstein (1953- ), politologue américain.
René Finkelstein (1922-2015), éditeur français.
Vic Finkelstein (1938-2011), militant.

Astronomie 
Finkelstein est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif